Zdziechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Zdziechów est un village du powiat de Pabianice
dans la voïvodie de Mazovie
 Zdziechów est un village dans le powiat de Szydłowiec
 Zdziechów est un village dans le powiat de Radom